Pabst se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Guido Frederico João Pabst
 Marie B. Pabst